Бори́с Рае́вский:
 Раевский, Борис Маркович (Ривкин, 1920—1984) — советский писатель, поэт.
 Раевский, Борис Николаевич (1893—1974) — немецкий биофизик.